The Undertones:

 The Undertones — рок-группа, образовавшаяся в 1977 году в Дерри, Северная Ирландия.
 The Undertones — дебютный альбом британской рок-группы The Undertones.